Slutspelet i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2021 spelades från den 3 till 6 juni 2021. De fyra först placerade lagen från respektive grupp i grundomgången kvalificerade sig för spel i slutspelet.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2021